Il doppio  dell'AEGON Trophy 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Eric Butorac e Scott Lipsky hanno battuto in finale Colin Fleming e Ken Skupski 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Jeff Coetzee /  Jordan Kerr (quarti di finale)
 Stephen Huss /  Ross Hutchins (primo turno)

 Eric Butorac /  Scott Lipsky (campioni) 
 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Lovro Zovko (primo turno)

Tabellone

Note 
 
 

AEGON Trophy 2009